Индуизм является третьей по числу последователей религией в ЮАР после христианства и ислама. Исторически, большинство южноафриканских индуистов проживали в провинции Квазулу-Натал, но в настоящее время значительное количество индуистов можно также встретить в Гаутенге. Согласно переписи населения 2001 года, в ЮАР насчитывалось 551 669 индуистов, что составляло 1,22 % населения страны.

История распространения 
После того, как в начале XIX века рабство было отменено на всей территории Британской империи, фермеры начали испытывать нужду в дешёвой рабочей силе. Чтобы решить эту проблему, британцы позволили нанимать рабочих из других частей империи по контракту. В результате, Южная Африка испытала наплыв большого количества наёмных рабочих из Британской Индии. Работодатели заключали с наёмными работниками контракты на четыре года, по прошествии которых они должны были вернуться назад в Индию. Однако, так как уровень жизни в Африке был заметно выше, а обратное путешествие многим было не по карману, большинство рабочих осели на своей новой родине.

Основными регионами расселения индийцев стали Натал и Трансвааль. В Натале главным занятием индийских закантрактованных рабочих являлась работа на плантациях сахарного тростника. Особенностью формирования индийской общины в Южной Африке и её религиозной жизни являлось то, что в число мигрантов входили представители нескольких каст и этнических общностей, являвшихся выходцами из различных регионов и областей Индии. К низшим кастам принадлежали, как правило, законтрактованные рабочие из Южной Индии — тамилы и телугу, до сих пор составляющие 2/3 граждан ЮАР индийского происхождения. Вслед за торговцами и законтрактованными слугами в Натале появились брахманы, что способствовало сохранению и поддержанию религиозных традиций индуизма в Южной Африке. Практика приглашения священнослужителей из Южной Индии сохраняется вплоть до настоящего времени.

Особенности индуизма в ЮАР 
Особенностью развития индусской общины было постепенное разрушение кастовых ограничений и перегородок, которые уже не могли поддерживаться в Южной Африке в той форме, как они присутствовали в Индии. Для индийской общины ЮАР главными являются религиозные и этнические признаки, а не кастовая принадлежность. Индуистские культы в ЮАР представлены, прежде всего, тремя основными направлениями в индуизме — шиваизм, вайшнавизм и шактизм. Трудности с получением земли под храмовое строительство и недостаток финансовых средств способствовали тому, что в индуистских храмах Южной Африки часто в равной степени одновременно представлены культы всех трёх божеств (Вишну, Шива и Шакти), что является серьёзным отклонением от норм, принятых в Индии.

Религиозная жизнь индийцев Южной Африки долгое время была сосредоточена главным образом внутри семьи. Главную роль играли ритуалы, связанные с рождением, достижением зрелости, свадьбой и похоронами. В настоящее время их религиозная жизнь приобретает более открытый характер. Индийские религиозные праздники выливаются в большие, красочные и шумные уличные шествия.

В ЮАР действует несколько религиозных и национально-культурных обществ, задачей которых является сохранение и поддержание этнической и религиозной идентичности индийцев: Федерация тамилов Южной Африки, Тамильское ведийское общество Натала и др. Среди индийцев Южной Африки также получили распространение реформистские направления в индуизме, которые представлены следующими организациями: Центр Рамакришны, Общество божественной жизни, Арья-самадж и т. д. Для координации действия и объединения усилий всех направлений и представителей индуистской общины ещё в 1912 г. была образована Хинду Маха Сабха Южной Африки. Эта организация и сейчас остается главным представителем индуистской общины в её отношениях с государством и другими религиозными и этническими общностями Южной Африки.

В Южной Африке большинство наёмных рабочих работали на плантациях сахарного тростника в провинции Натал. Именно поэтому в настоящее время абсолютное большинство южноафриканских индусов проживают в Квазулу-Натале. При этом индуистская община в этой провинции является одной из самых многочисленных за пределами Индии.

См. также 
 Храм Радхи-Радханатхи в Дурбане
 Дурбанский университет

Примечания

Литература

Ссылки 
 Divine Life Society of South Africa
 South African site on Hinduism
 South African Hindu
 Homogeneity and South African Hinduism Journal of Religion in Africa, Vol. 13, Fasc. 2. (1982), pp. 139-149.